Pianosonate nr. 3 (Bax)
 Pianosonate nr. 3 (Beethoven)
 Pianosonate nr. 3 (Brahms)
 Pianosonate nr. 3 (Chopin)
 Pianosonate nr. 3 (Mozart)
 Pianosonate nr. 3 (Prokofjev)
 Pianosonate nr. 3 (Schubert)
 Pianosonate nr. 3 (Schumann)
 Pianosonate nr. 3 (Sciarrino)
 Pianosonate nr. 3 (Skrjabin)
 Pianosonate nr. 3 (Weinberg)